Демехово — название нескольких населённых пунктов:
 Демехово — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Демехово — деревня в Андреапольском районе Тверской области.